Strada statale 75 – strada statale polacca
 Strada statale 75 Centrale Umbra – strada statale italiana
 Strada statale 75 – strada statale della Croazia